Sordes (Sordes) désigne un genre de ptérosaure
Sordes est une graphie pour une abbaye située à Sorde-l'Abbaye (Landes)
Sordes est le nom d'un peuple ancien présent dans le Roussillon dans la protohistoire
 Paul Sordes (1877-1937) est un artiste français.